

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François-Marie-Charles Boulart, (1828-1891), industriel et homme politique français ;
 Jean-François Boulart, (1776-1842), général français ;
 Martine Boulart, (1946- ), écrivain français.

Homonymie de patronyme